Делейтоса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 144 км². Население — 834 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 95 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса